«Nicotine & Gravy» () — песня Бека из его альбома Midnite Vultures 1999 года. Она была выпущена синглом в Европе в июле 2000 года.

Бек регулярно исполнял песню с 2000 по 2009 год. После 2009 года песня тем не менее исполнялась только два раза. Первый раз в 2014 году и второй в 2018 году.

Бек сказал, что «песня получилась путём скрещивания трёх или четырёх песен. У меня было много разных вещей, когда Мики и Тони выступили в качестве звукоинженеров. Мы работали с материалом как группы, как команда, все карты на стол. Они слышали вещи, которые могли сочетаться между собой, и мы пробовали это. Прелесть в работе на компьютере в том, что если тебе что-то не нравится, ты просто можешь нажать „откатить“».

Список композиций 
 «Nicotine & Gravy» – 5:15
 «Midnite Vultures» – 7:18
 «Zatyricon» – 5:16
 «Nicotine & Gravy» (видео)

Примечания

Ссылки 
 

Песни Бека
Песни 1999 года
Синглы 2000 года
Синглы Geffen Records
Песни, написанные Беком